El beso de la mujer araña puede referirse a:

 El beso de la mujer araña, novela del escritor argentino Manuel Puig publicada en 1976.
 El beso de la mujer araña, película coproducida por Brasil y Estados Unidos de la novela de Manuel Puig dirigida por Héctor Babenco en 1985.
 El beso de la mujer araña, musical de John Kander y Fred Ebb.